Болеслав Игнаций Флориан Венява-Длугошовский (; 22 июля 1881, Максимовка, Австрийская империя, ныне территория Украины — 1 июля 1942, Нью-Йорк, США) — польский генерал, дипломат, политик и поэт; президент Польши в изгнании (25 сентября 1939 года — 30 сентября 1939 года).

Жизнь до Первой мировой войны 
Родился 22 июля 1881 года в Максимовке, имении его родителей-дворян Болеслава Длугошовского и Жозефины Стручкевич. Детство провёл в Бобове — другом семейном имении. Болеслав был одним из лучших учеников львовской гимназии. Затем он учился в школе города Новы-Сонч, где в 1900 году сдал выпускные экзамены. Изучал медицину в университете имени Яна Казимира во Львове (ныне Львовский национальный университет имени Ивана Франко).

После учёбы переехал в Берлин, обучался в Берлинской академии искусств. Позже работал частным доктором в Париже, считался одним из лучших. В 1911 году при участии Венявы-Длугошовского было основано Товарищество польских художников (’’Towarzystwo Artystów Polskich’’). Он также вступил в Союз стрелков, где познакомился с Юзефом Пилсудским.

1914—1939 

В 1914 году переехал в Краков, воевал на стороне Австро-Венгрии. В августе 1915 года, будучи лейтенантом, переехал в занятую германскими войсками Варшаву и стал адъютантом Пилсудского. В 1918 году Венява-Длугошовский был арестован ЧК во время дипломатической миссии в России как член Польской организации войсковой и освобождён через несколько месяцев.
Помогал в проведении Виленской операции и битвы под Варшавой. После войны неоднократно награждался.

1921 год — польский военный атташе в Румынии. Способствовал подписанию польско-румынского соглашения 1922 года.

1926 год — окончил Высшую военную школу Польши. Один из организаторов майского переворота.

1931—1932 — командующий первой, иногда второй кавалерийской дивизией.

1931 — генерал бригады.

1932—1938 — командующий второй кавалерийской дивизией.

1938 — генерал дивизии.

1938—1940 — польский посол в Италии.

Президентство 
25 сентября 1939 года Игнаций Мосцицкий назначил Веняву-Длугошовского президентом Польши, но его кандидатура была отвергнута Францией и Великобританией. Следующим президентом стал Владислав Рачкевич. Венява-Длугошовский эмигрировал во Францию, затем в Лиссабон и в Нью-Йорк.

Смерть 
Венява-Длугошовский стал посланником Польши на Кубе, но вскоре покончил с собой в Нью-Йорке, спрыгнув с пятого этажа.

В 1990 году останки генерала Болеслава Венява-Длугошовского были перевезены в Польшу и перезахоронены на воинском кладбище № 388 в Кракове.

Примечания

Литература 
 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследование по истории морали: Пер. с польск. / Общ. ред. А. А. Гусейнова; Вступ. ст. А. А. Гусейнова и К. А. Шварцман. М.: Прогресс, 1987 (в книге дана характеристика личности Б.Венявы-Длугошовского и приведено в русском переводе одно из его стихотворений).

Президенты Польши
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Польские поэты
Поэты Польши XX века
Поэты Польши
Послы Польши в Италии
Послы Польши на Кубе
Генералы дивизии (II Речь Посполитая)
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Похороненные в Кракове
Военные атташе Польши